Emilia-Romagna Open 2021 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 250 w sezonie 2021 z cyklu Emilia-Romagna Open rozgrywany w dniach 16–22 maja 2021 roku w Parmie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 189 708 euro.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2021
2021 w tenisie ziemnym
2021 we Włoszech